Toponymes
 Corny, commune du département de l'Eure.
 Corny-sur-Moselle, commune du département de la Moselle.
 Corny-Machéroménil, commune du département des Ardennes.
 Corny-la-Ville, ancienne commune qui participa, par fusion, à la formation de Corny-Machéroménil.